Bessac (commune)
Atelier Berthier-Bessac
Manade Blatière-Bessac

Personnes réelles
Abel Bessac
Henri Bessac
Patrice Bessac

Personnages de fiction
Liste de Hobbits de la Terre du Milieu#Famille Bessac:
Bilbo Bessac
Drogo Bessac
 Liste de Hobbits de la Terre du Milieu#Famille Bessac-Descarcelle

Voir aussi
Beyssac